Boldklubben Union har flere betydninger:

 Boldklubben Union – en dansk fodboldklub beliggende i København, stiftet i 1900.
 Boldklubben Union – det tidligere navn for den danske fodboldklub, Nexø Boldklub (1915–1990), der er forløberen til Nexø Boldklub (1990–), beliggende i Nexø.
 Boldklubben Union – det første navn for den danske fodboldklub, Svendborg Boldklub (1901–1962), beliggende i Svendborg.